Liste der Monuments historiques in Dompierre steht für:

 Liste der Monuments historiques in Dompierre-sur-Besbre
 Liste der Monuments historiques in Dompierre-sur-Helpe
 Liste der Monuments historiques in Dompierre-sur-Mer 
 Liste der Monuments historiques in Dompierre-sur-Yon
 Liste der Monuments historiques in Dompierre (Oise)